Polko bzw. Pólko ist ein deutscher bzw. polnischer Familien- und Ortsname:

 Elise Polko (1823–1899), deutsche Dichterin und Sängerin
 Roman Polko (* 1962), Generalmajor der polnischen Streitkräfte

nach Landkreis ABC:
 Polko, Kreis Birnbaum, Posen, seit 1945: Pólko (Kwilcz) im Powiat Międzychodzki, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Polko, Kreis Löbau/Neumark, Westpreußen, seit 1945: Pólko (Grodziczno) im Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Polko, 1938 bis 1945: Brandtshöhe, Kreis Osterode, Ostpreußen, ab 1945: Pólko (Grunwald), Wüstung im Powiat Ostrodzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Polko, Kreis Samter, Posen, seit 1945: Pólko (Kaźmierz) im Powiat Szamotulski, Woiwodschaft Großpolen, Polen

nach Woiwodschafts-ABC:
 Pólko (Grodziczno), Ort im Powiat Nowomiesjki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Polko, Kreis Löbau/Neumark, Westpreußen
 Pólko (Grunwald), untergegangener Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Polko, 1938 bis 1945: Brandtshöhe, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Pólko (Nidzica), Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Terten, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Pólko (Pasłęk), Ort im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Freifelde, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
 Pólko (Kaźmierz), Ort im Powiat Szamotulski, Woiwodschaft Großpolen, Polen, bis 1945: Polko, Kreis Samter, Posen
 Pólko (Kwilcz), Ort im Powiat Międzychodzki, Woiwodschaft Großpolen, Polen, bis 1945: Polko, Kreis Birnbaum, Posen
 Pólko (Bojadła), Ort im Powiat Zielonogórski, Woiwodschaft Lebus, Polen, bis 1945: Waldhorst, Kreis Grünberg, Schlesien